Con il nome di San Vitaliano vengono indicati:

Geografia 

 San Vitaliano, comune della città metropolitana di Napoli

Santi e beati 
 San Vitaliano da Capua (†?), vescovo di Capua, celebrato il 16 luglio
 San Vitaliano Papa (†672),  papa dal 657 al 672, celebrato il 27 gennaio
 San Vitaliano di Osimo (†776), vescovo di Osimo, celebrato il 16 luglio